Войни́ловский сельсовет — административная единица на территории Чаусского района Могилёвской области Белоруссии.

Состав 
Включает 13 населённых пунктов:

 Астрени — деревня.
 Войнилы — агрогородок.
 Головенчицы — деревня.
 Зелёная Роща — деревня.
 Копани — деревня.
 Лужок — деревня.
 Ново-Васильевск — деревня.
 Новосёлки — деревня.
 Устье — агрогородок.
 Усушек — деревня.
 Харьковка — деревня.
 Хоменки — деревня.
 Юшковичи — деревня.

Упразднённые населённые пункты
Лежневка

Ссылки 
 Официальный сайт Чаусского райисполкома

Сельсоветы Чаусского района